Алекса́ндр Баку́нин:
 Бакунин, Александр Александрович (1821—1908) — защитник Севастополя, участник сражений за свободу Италии, общественный деятель, брат революционера-анархиста М. А. Бакунина.
 Бакунин, Александр Васильевич (1924—1999) — советский и российский историк, профессор УГТУ-УПИ, заслуженный деятель науки РСФСР (1984).
 Бакунин, Александр Михайлович (1768—1854) — русский поэт и публицист, тверской помещик, отец революционера-анархиста М. А. Бакунина.
 Бакунин, Александр Павлович (1799—1862) — лицейский товарищ А. С. Пушкина; тверской гражданский губернатор, сенатор.